

Geografia 
Glen (Mississippi)
Glen (Montana)
Glen St. Mary

Great Glen
Glen Coe
Glendalough

Mitologia 
 Glen (mitologia) — marido da deusa Sol na mitologia nórdica

Termos geográficos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos